Sud-Est (revista)
Association Sportive Sud-Est, clube de futebol, também conhecido como Sud-Est